Кубок Канады по кёрлингу 2006 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 31 января по 5 февраля 2006 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 4-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2007, в очередном розыгрыше  2006 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2009.

В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевин Мартин, во второй выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Кэти Кинг, впервые выигравшая Кубок.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
(результаты отдельных матчей на групповом этапе в источниках не найдены, есть лишь общее количество побед и поражений)

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
(результаты отдельных матчей на групповом этапе в источниках не найдены, есть лишь общее количество побед и поражений)

Группа A
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!
!Скип
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!Дополнительный матч(соперник, счёт)
!width=20|
!width=20|
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align="left"| Рене Зонненберг  ||  * ||    ||    ||    ||    ||  || 4 || 1 ||1
|- bgcolor=#cfc
|A2||align="left"| Sandy Comeau     ||    ||  * ||    ||    ||    ||  || 4 || 1 ||2
|-
|A3||align="left"| Джен Беткер      ||    ||    ||  * ||    ||    ||  || 3 || 2 ||3
|-
|A4||align="left"| Janet Harvey     ||    ||    ||    ||  * ||    ||  || 1 || 4 ||4
|-
|A5||align="left"| Шэннон Клейбринк ||    ||    ||    ||    ||  * ||  || 1 || 4 ||5
|}Группа B'''

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Мужской турнир - 2006 Canada Cup of Curling - CurlingZone
 Женский турнир - 2006 Canada Cup of Curling - CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2006

2006
Спорт в Канаде в 2006 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Январь 2006 года
Февраль 2006 года